Му́сино — топоним в России.

Населённые пункты 
 Мусино — деревня в Бижбулякском районе Башкортостана.
 Мусино — деревня в Кугарчинском районе Башкортостана.
 Мусино — деревня в Учалинском районе Башкортостана.
 Мусино — деревня в Износковском районе Калужской области
Мусино — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Мусино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Мусино — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Мусино — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.

Микрорайон 
 Мусино — микрорайон города Салавата Башкортостана.

См. также 
 Мусин
 Мусина